Governo Drakeford I (2018 - 2021)
 Governo Drakeford II (2021 - in carica)